

Persone 
 Fabio Fasola – pilota motociclistico italiano
 Francesco Fasola – arcivescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
Fasoli
Fasolo